Борги:

Топонимы 
 Борги — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Форли-Чезена.
 Варано-Борги — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Варезе.

Персоналии 
 Борги, Фрэнк (1925—2015) — американский футболист, вратарь.
 Борги, Клаудио (род. 1964) — аргентинский футболист, полузащитник, чемпион мира 1986 года, завершил футбольную карьеру в 1999 году.
 Борги-Мамо, Аделаида (1829—1901) — известная итальянская певица (меццо-сопрано).

Прочее 
 Борги — вымышленная высокотехнологичная псевдо-раса киборгов (кибернетических существ) из Дельта Квадранта космоса, в фантастической вселенной «Звёздный путь». Сильнейшая известная раса галактики (за исключением.вида 8472, но они из параллельной вселенной)